Dinç ist der Familienname folgender Personen:

 Ayşe Dinç (* 1999), türkische Handballspielerin
 Hakan Dinç (* 1963), türkischer Autorennfahrer
 Kemal Dinç (* 1970), türkischer Musiker